Folgoso puede referirse a alguna de las siguientes divisiones administrativas:

 Folgoso (Abegondo), parroquia española situada en el municipio de Abegondo, de la provincia de La Coruña.
Folgoso (Folgoso de Caurel), localidad y parroquia española del municipio de Folgoso de Caurel, provincia de Lugo, Galicia.
 Folgoso (Sobrado), parroquia española situada en el municipio de Sobrado, de la provincia de La Coruña.
 Folgoso de Caurel, municipio español de la provincia de Lugo, Galicia.
 Folgoso de la Carballeda, localidad española del municipio de Manzanal de Arriba, provincia de Zamora, Castilla y León.
 Folgoso de la Ribera,  localidad y municipio español de la provincia de León, Castilla y León.
 Folgoso del Monte, despoblado español situado en el municipio de Molinaseca, provincia de León, Castilla y León.

Véase también 

 Folgosa